Жан-Батист Друэ д'Эрлон (; 1765—1844) — французский военный деятель, маршал Франции (1843), граф (1809 год), пэр (1815 год и 1831 год), участник революционных и наполеоновских войн, губернатор Алжира. Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Жан-Батист родился в Реймсе 29 июля 1765 года в семье плотника Жана Тьерри Друэ (; 1735—1795) и его супруги Мари Анн Пот (; 1740—1814).

Начал службу 21 октября 1782 года в пехотном полку Божоле, который дислоцировался в Лилле. 14 сентября 1787 года вышел в отставку.

7 августа 1792 года он возобновил службу добровольцем в батальон егерей Реймса.

14 апреля 1794 года женился в Реймсе на Мари Анн Руссо (; 1770—1828). В браке родились:
 сын Николя (; 1794—ок.1840)
 дочь Элоиза (; 1796—1872)
 сын Адольф (; 1802—1839)
 сын Леон (; 1803—1868).

Избран капитаном 20 апреля 1794 года, и зачислен в 13-ю полубригаду лёгкой пехоты. Храбростью своей сделался вскоре известным генералу Лефевру, при котором состоял адъютантом со 2 мая 1794 года. Участвовал в осадах Валансьена и Конде. 17 февраля 1797 года произведён в полковники штаба. 25 июля 1799 году — в бригадные генералы.

3 мая 1803 года возглавил авангард Армии Ганновера. 27 августа 1803 году сделан дивизионным генералом, после чего возглавил пехотную дивизию в той же армии. 29 августа 1805 года дивизия стала частью 1-го армейского корпуса Великой Армии, с 17 сентября сменила номер на 2-й, участвовал в освобождении Баварии от австрийцев, в Аустерлицком сражении; в 1806-07 годах участвовал в сражениях при Шлайце, Галле и Любеке.
  

24 января 1807 года был назначен начальником штаба 10-го армейского корпуса маршала Лефевра, участвовал в осаде Данцига и 24 мая 1807 года принял капитуляцию гарнизона. 29 мая стал начальником штаба Резервного корпуса, под командой маршала Ланна. 29 мая – великий офицер ордена Почётного легиона, был тяжело ранен в ногу в сражении под Фридландом.

18 января 1808 года назначен командующим 11-го военного округа в Байонне.

В кампании 1809 года против Австрии Жан-Батист Друэ д'Эрлон с 5 мая действовал в Тироле в качестве начальника штаба 7-го армейского корпуса Армии Германии.

30 августа 1810 году возглавил 9-й армейский корпус в Армии Испании. 10 сентября был переведён в Армию Португалии и с отличием сражался в Португалии под начальством Массены против английского генерала лорда Хилла. 9 апреля 1811 года заменил генерала Латур-Мобура на посту командующего 5-м армейским корпусом в Андалусии. После реорганизации армии 7 февраля 1812 года, Друэ возглавил 5-ю пехотную дивизию. 23 октября 1812 года стал главкомом Центральной Армии в Испании, a после проигранного сражения при Витории, был начальником штаба при маршале Сульте.

По оттеснении французской армии за Пиренеи Друэ д’Эрлон находился в сражениях при Адуре, Ортезе и Тулузе.

Людовик XVIII сделал его командующим 16-м военным округом и кавалером ордена Св. Людовика.

В 1815 году генерал Лефевр-Денуэтт составил заговор для восстановления на престоле Наполеона Бонапарта. Он хотел собрать Северную армию и напасть на Париж. Однако заговор был обнаружен и Друэ д’Эрлон был арестован в числе прочих заговорщиков. Ему удалось вернуть себе свободу, во главе пронаполеоновски настроенных войск овладеть Лиллем и продержаться в нём неделю до возвращения Наполеона.

В период Ста дней, граф Друэ д’Эрлон получил титул пэра Франции и возглавил 1-й армейский корпус. Принимал участие в Бельгийской кампании. Из-за противоречивых приказов Наполеона и Нея, под чьим командованием был его корпус, не смог принять участие ни в сражении при Катр-Бра, ни при  Линьи. При Ватерлоо 18 июня руководил главной атакой. Затем командовал правым крылом армии под Парижем, отступил с ним за Луару. Он являлся одним из лиц, подлежащих немедленному аресту по указу от 24 июля 1815 года. Жак-Жозеф Шампольон некоторое время прятал его в поместье Омбраж де Виф, а затем помог ему покинуть страну. Он укрылся в Пруссии в Байройте. Он был заочно приговорён к смертной казни в 1816 году. Впоследствии он основал пивоварню недалеко от Мюнхена. Помилованный Карлом X во время его коронации, он вернулся во Францию ​​в 1825 году и жил на пенсии до революции 1830 года.

19 ноября 1831 года он был назначен пэром Франции в группы из тридцати шести пожизненных пэров, что должно было позволить Верхней палате принять законопроект об отмене наследования пэрства.

В июле 1834 года назначен был генерал-губернатором Алжира, где находился только до 1835 года, когда был назначен дивизионным командиром в Нанте. 9 апреля 1843 года произведён в маршалы Франции.

Жан-Батист Друэ д'Эрлон умер 25 января 1844 года в Париже, похоронен на родине в Реймсе.

Воинские звания 
 Капитан (1 апреля 1793 года);
 Командир батальона (20 сентября 1795 года, утверждён 11 июня 1796 года);
 Полковник штаба (17 февраля 1797 года);
 Бригадный генерал (25 июля 1799 года);
 Дивизионный генерал (27 августа 1803 года);
 Маршал Франции (9 апреля 1843 года).

Титулы 

 Граф д’Эрлон и Империи (; декрет от 19 марта 1808 года, патент подтверждён 28 января 1809 года).

Награды 
 Легионер ордена Почётного легиона (11 декабря 1803 года)

 Коммандан ордена Почётного легиона (14 июня 1804 года)

 Великий офицер ордена Почётного легиона (29 мая 1807 года)

 Большой крест ордена Почётного легиона (30 сентября 1814 года)

 Кавалер военного ордена Святого Людовика (1 июня 1814 года)

 Командор баденского ордена Военных заслуг Карла Фридриха (1809 год)

 Командор баварского военного ордена Максимилиана Иосифа (1809 год)

 Командор баварского ордена Льва (1809 год)

 Кавалер саксонского военного ордена Святого Генриха (1809 год)

Примечания

Источники 
 Военный энциклопедический лексикон. 2-е изд. Т. V. СПб., 1854.
 
 
 Charles Mullié. Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, 1852.

Ссылки 
 Информация о генерале на сайте base Léonore

 

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Маршалы Франции
Государственные деятели Франции
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Графы Империи (Франция)
Члены Палаты пэров Франции (Сто дней)
Пэры Франции (Июльская монархия)
Участники сражения при Аустерлице
Участники сражения при Гейльсберге
Участники сражения под Фридландом‎